Мушель:

 Мушель — 12-летний цикл летоисчисления у казахов.
 Мушель, Георгий Александрович — композитор, профессор.